Gladyschew () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Dmitrijewitsch Gladyschew (* 2001), russischer Radsportler
 Jaroslaw Wadimowitsch Gladyschew (* 2003), russischer Fußballspieler